Чемпіонат Польщі з футболу 1982  — проводився у 1981—1982 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Відзев» (Лодзь).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 

1982
Польща
Польща
1981 у польському спорті
1982 у польському спорті